

Саратога-Спрінгс — місто, штат Нью-Йорк
 Саратога-Спрінгс — місто, штат Юта